Melodifestivalen (, melodi — мелодия, festivalen — фестиваль) — музыкальный конкурс, проходящий в Швеции, организованный компаниями Шведское телевидение (SVT) и Шведское радио (SR) и определяющий представителя от Швеции на конкурс песни Евровидение.

Проводится почти ежегодно, начиная с 1958 года. С 2000 года Мелодифестивален стал самой популярной программой в Швеции. Конкурс транслируется также по радио и интернету.

В 2007 полуфиналы посмотрело около 3,1 млн зрителей, и около 4 миллионов шведов посмотрели финал. Шесть победителей фестиваля стали победителями самого конкурса Евровидение. Мелодифестивален оказывает также значительное влияние на шведскую музыку. С введением четырёх полуфиналов и раунда «Второй шанс» в 2002 году число участников увеличилось до 32.

История 
Первый конкурс прошел в 1958 году. Победила Алиса Бабс с песней «Samma stjärna lyser för oss två» (), позже переименованной в «Lilla stjärna» (). Она заняла 4-е место из 10 на конкурсе песни Евровидение 12 марта 1958 года.

Мелодифестивален не проводился в 1964 году из-за забастовки певцов, в 1970 году — из-за скандинавского протеста против системы голосования (в 1969 году победили 4 страны: Испания, Великобритания, Нидерланды и Франция), в 1976 году — после того как SR организовывало Евровидение 1975, некоторые левые политические группы высказали мнение, что в случае победы Швеция не сможет позволить себе принять конкурс вновь. Было организовано движение Alternativfestivalen, направленное против коммерческой музыки. Швеция также не отправляла исполнителя в том году.

С 2002 года руководителем «Melodifestivalen» является Кристер Бьёркман, по совместительству также участник этого конкурса в 1992 году.

Участие 
Тысячи песен приняли участие в конкурсе с момента его начала. Несмотря на то, что это не запрещено правилами Евровидения, авторы песен, живущие вне Швеции, не допускаются к конкурсу. На самих артистов правило не распространяется. Для участия в конкурсе авторы и исполнители должны быть в возрасте 16 лет к моменту первого полуфинала Евровидения.

Голосование 
До 1999 года победитель Мелодифестивалена определялся жюри, которое формировалось по региональному или возрастному критерию. В 1993 году был проведён эксперимент с голосованием телезрителей, но попытка оказалась неудачной — шведская телефонная сеть вышла из строя из-за большого количества звонков.

Позднее была введена позиционная система голосования, аналогичная формату, использованному в конкурсе Евровидение. Каждое из 11 международных жюри отдаёт 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 баллов семи лучшим, по их мнению, песням. Эти баллы составляют 50 % от общей суммы, оставшиеся 50 % составляют голоса телезрителей. Если песня получает 10 % голосов телезрителей, это эквивалентно 10 % от 473 баллов. Общий результат голосования — 2 × 473 баллов. Песня с наибольшим количеством баллов в конце голосования становится победителем.

Победители Мелодифестивалена

См. также 
 Швеция на конкурсе песни Евровидение

Примечания

Ссылки 
 

Мелодифестивален
Музыкальные конкурсы
Мероприятия, регулярно проводимые с 1958 года